Vilanova ist Namensbestandteil von mehreren Orten in Katalonien (Spanien):

 Vilanova i la Geltrú, Stadt in der Provinz Barcelona, an der Küste zwischen Barcelona und Tarragona
 Vilanova del Camí, Stadt in der Provinz Barcelona, zwischen Barcelona  und Lleida
 Vilanova del Vallès, Stadt in der Provinz Barcelona, zwischen Barcelona und Granollers in der Comarca Vallès Oriental
 Vilanova d’Escornalbou, Gemeinde in der Provinz Tarragona

Vilanova ist der Familienname folgender Personen:

 Emili Vilanova i March (1840–1905), katalanischer Schriftsteller
 Javier Vilanova Pellisa (* 1973), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Barcelona
 Juan Vilanova y Piera (1821–1893), spanischer Geologe und Paläontologe
 Julià Andreu Vilanova († 1599), katalanischer Komponist der Renaissance und Chormeister
 Pere Pastor Vilanova (* 1968), andorranischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Ramon Vilanova i Barrera (1801–1870), katalanischer Komponist geistlicher Werke und Kapellmeister
 Salvador Vilanova (* 1952), salvadorianischer Schwimmer
 Sandra Vilanova Tous (* 1981), spanische Fußballspielerin
 Tito Vilanova (1968–2014), spanischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Villanova
 Vila Nova